Municipio de Page puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Page (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Page (condado de Mille Lacs, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mille Lacs.